Derek Flint ist der Name folgender Filme:

 Derek Flint schickt seine Leiche (Originaltitel: Our Man Flint, 1966)
 Derek Flint – hart wie Feuerstein (Originaltitel: In Like Flint, 1967)